Суперкубок Фарерських островів з футболу 2017 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 березня 2017 року між чемпіоном Фарерських островів Вікінгуром та володарем кубка Фарерських островів Клаксвіком.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
  Матч на transfermarkt 

2017
Фарерські острови